|-
| 82601 - || || 29 de juliol, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 82602 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82603 - || || 24 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82604 - || || 24 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82605 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82606 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82607 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82608 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82609 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82610 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82611 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82612 - || || 27 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82613 - || || 27 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82614 - || || 27 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82615 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82616 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82617 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82618 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82619 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82620 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82621 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82622 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82623 - || || 29 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82624 - || || 29 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82625 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82626 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82627 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82628 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82629 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82630 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82631 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82632 - || || 30 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82633 - || || 31 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82634 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82635 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82636 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82637 - || 2001 PV || 2 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82638 - || || 7 d'agost, 2001 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 82639 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82640 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82641 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82642 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82643 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82644 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82645 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82646 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82647 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82648 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82649 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82650 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82651 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82652 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82653 - || || 13 d'agost, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 82654 - || || 12 d'agost, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 82655 - || || 12 d'agost, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 82656 - || || 10 d'agost, 2001 || Calar Alto || K. Sárneczky, G. Szabó
|-
| 82657 - || || 14 d'agost, 2001 || San Marcello || A. Boattini, G. Forti
|-
| 82658 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82659 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82660 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82661 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82662 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82663 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82664 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82665 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82666 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82667 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82668 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82669 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82670 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82671 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82672 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82673 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82674 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82675 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82676 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82677 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82678 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82679 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82680 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82681 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82682 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82683 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82684 - || || 14 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82685 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82686 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82687 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82688 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82689 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82690 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82691 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82692 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82693 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82694 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82695 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82696 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82697 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82698 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82699 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82700 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
2